Five Nights at Freddy’s 4 () — игра жанра point-and-click, survival horror, выпущенная инди-разработчиком Скоттом Коутоном (), четвёртая игра в серии Five Nights at Freddy’s. Основной геймплей игры является мидквелом к Five Nights at Freddy's, события же мини-игр происходят в 1983 году, что делает их приквелом к Five Nights at Freddy's 2, что фактически ставит их в самое начало хронологии FNaF. 

Релиз игры для Windows состоялся 23 июля 2015 года, версия на Android вышла 25 июля 2015 года, и 3 августа 2015 игра вышла на платформе iOS.

Сюжет 
Действие игры происходит в 1983 году.
Все ночи, как выясняется - сны Майкла Афтона, старшего брата покойного Плачущего мальчика, в перерывах между сменами в пиццерии из-за страха перед обычными аниматрониками. 

В мини-играх Five Nights at Freddy’s 4 мы узнаём об укусе Фредбером Плачущего мальчика, погибшего по вине Майкла.

В первой мини-игре ребёнок находится в комнате, где лежат игрушки, в виде персонажей саги.

Игрушки: Фокси, Чика, Бонни, Фредди (можно заметить, что у игрушки Фокси отсутствует голова, 
так как старший брат взял ее как маску). Также на кровати сидит плюшевый Фредбер, который следит за ребёнком. Фредбер «говорит», что мальчика заперли в комнате. Тогда он попытается выйти из комнаты, стуча по двери. Спустя некоторое время ребёнок падает и плачет. Если подойти к кучке плюшевых игрушек в левом углу экрана, Мальчик скажет, что это его друзья ().

Вторая мини-игра появляется после прохождения первой ночи. В ней та же комната, но на этот раз выйти можно. Если пойти вправо, то ребёнок попадает в спальню, где на полу лежит Мангл. Дальше, если идти влево, там зал, где опять же сидит Фредбер. Когда мальчик подходит к телевизору, вылетает скример (крик) в стиле мини-игры. Это его старший брат (он же Майкл) в маске Фокси. Ребёнок снова падает и плачет, а Фредбер говорит «Завтра другой день» ().

Третья мини-игра появляется после прохождения второй ночи. Ребёнок находится в ресторане Fredbear’s Family Diner - первая пиццерия, созданная отцом мальчика Уильямом Афтоном и его деловым партнёром Генри Эмили. Цель — убежать, что герою не удаётся. Если зайти в область слева, а после этого зайти обратно, то видна «пасхалка», где Уильям Афтон надевает костюм Пружинного Бонни (Spring Bonnie) на человека.

В четвёртой мини-игре ребёнок выбегает на улицу, бежит до дома, который очень близко к ресторану. Подойдя к телевизору в доме, можно увидеть рекламу компаний Fredbear’s Family Diner. Затем ребёнок заходит в свою комнату, и его опять пугает старший брат.

В пятой мини-игре кто-то закрыл ребёнка в задней комнате ресторана, а ребёнок на протяжении всей мини-игры просит его выпустить. Потом снова падает и плачет.

В шестой мини-игре Майкл и его друзья несут мальчика к Фредберу. Они суют голову мальчика в рот аниматроника. Фредбер закрывает рот, откусывая ребёнку лобную долю в результате чего мальчик умер. Скорее всего, Фредбер укусил не по своей воле, так как во-первых, во время того, когда его засунули в рот, слёзы мальчика попали на пружинные держатели Фредбера, и они сомкнулись и во-вторых, к тому моменту он не был одержим чьей-либо душой. Таким образом, Фредбер просто закрыл рот.

В седьмой мини-игре показан мальчик, перед ним находятся его «друзья» — плюшевые аниматроники, ближе всех к нему сидит Фредбер. По тексту, возникающему на экране можно подумать, что говорит Фредбер, но нет, эта речь ведётся от его брата. Он, находясь в больнице перед кроватью мальчика, извиняется перед ним за то, что он сделал. Затем, Фредбер вместе с другими игрушками постепенно исчезают и оставляют мальчика одного, от чего он начинает плакать. Из-за шума кардиограммы на заднем фоне можно понять, что мальчик находился в коме. Так же на это намекают таблетки, капельница, цветы возле кровати во время игры, игрушки исчезли, на заднем плане можно услышать кардиограмму, которая уже не прерывается, а просто пищит что означает, что главный герой умер.

В восьмой мини-игре показывается сундук, который не открывается. Со временем появляется текст «Некоторые вещи лучше оставить в тайне, пока что…». Сундук никак не откроется, но в файлах игры есть этот же самый сундук, только без замков. Пока не ясно, что там внутри, но скорее всего это просто удалённый файл из игры, и в сундуке ничего и не было. (Прозвище главного героя - Плачущий мальчик.)

Геймплей 
Геймплей разделяется на две части — основной сюжет (ночи) и мини-игры. Ночи — просто основная часть игры, цель которой — выжить (Всё это является сном плачущего мальчика). В мини-играх же раскрывается сюжет всей серии. Это игра, где слух — главное оружие игрока.

Игроку необходимо, управляя ребёнком, внимательно следить за двумя дверьми, ведущие в его комнату, за шкафом в центре комнаты, а также за кроватью сзади героя. При перемещении игрока к двери можно использовать фонарик для освещения коридора и отпугивания кошмарных аниматроников - придуманные во сне искаженные версии обычных аниматроников. Двери можно ненадолго прикрыть, если ребёнок услышал дыхание за дверью. При мигании светом есть высокий шанс атаки аниматроников на ребёнка-игрока, что неизбежно приводит к смерти. Игроку не стоит выполнять неверные шаги в присутствии аниматроников, иначе антагонисты получат дополнительное преимущество и произведут атаку. К двери могут подойти только Кошмарный Бонни (Nightmare Bonnie) и Кошмарная Чика (Nightmare Chica), причём Бонни подходит только к двери слева, а Чика — к двери справа, как в первой части игры. С пятую по седьмую ночи на игрока через двери, кровать и шкаф будут нападать Кошмарный Фредбер (Nightmare Fredbear) и Кошмар (Nightmare), (являющийся затемнённой копией Кошмарного Фредбера) соответственно (Кошмарный Фредбер—5-6 ночи, Кошмар—7 ночь). При активации Кошмара (Кошмарионна в хеллоуинской версии) остальные аниматроники перестают быть активными и исчезают. Кошмар делает свои ходы чаще остальных аниматроников, поэтому игроку необходимо регулярно следить за его местоположением. Кошмарный Фредбер и Кошмар могут подходить к любой двери, перемещаться в шкаф или на кровать. При походе к кладовке, являющейся аналогом «Пиратской Бухты» (Pirate Cove), можно также посветить фонариком и, если в шкафу прячется Кошмарный Фокси (Nightmare Foxy), прикрыть двери. Если же этого не сделать, то он через некоторое время нападёт на игрока и игра на этом закончится.

При освещении кровати можно только воспользоваться фонариком для того, чтобы отогнать Фредлов или Мини-Фредди (Mini-Freddy, Freddls). Если этого не делать, то как только на кровати будут все три Мини-Фредди, у игрока будет мало времени чтобы прогнать их и, следовательно, появится сам Кошмарный Фредди (Nightmare Freddy) и сразу же нападёт. Это единственный персонаж, которого не надо выслушивать.

В мини-игре «Веселье с Плюштрапом» (Fun with Plushtrap) аниматроник-кукла Плюштрап (Plushtrap) будет сидеть на стуле в конце коридора. Игроку нужно за определённое время успеть поймать Плюштрапа на белом крестике. Если время выйдет до того, как цель будет выполнена, или же если игрока атакует Плюштрап, появляется надпись Too bad («Очень жаль»). При успешном прохождении мини-игры следующая ночь сокращается на два часа. При проигрыше мини-игры ночь начинается уже не с двух, а как обычно с двенадцати часов.

В отличие от остальных частей, аниматроники в FNAF 4 выглядят как настоящие демоны, которые появились из-за душевной травмы главного героя. У некоторых из них теперь по несколько рядов зубов и ещё более потрёпанные костюмы, вдобавок появились когти.
 
Есть хэллоуинская версия где заменяется часть аниматроников:

- Кошмарный Бонни > Джек-О-Бонни

- Кошмарная Чика > Джек-О-Чика

- Кошмарный Фокси > Кошмарная Мангл

- Кошмарный Кекс > Светильник Джека

- Кошмар > Кошмарионн (кошмарная версия Марионетки)

- Плюштрап > Кошмарный Мальчик с шариком

Режимы 
Вместе с хэллоуинским обновлением специально для игроков, считающих игру слишком лёгкой, были добавлены испытания, которые становятся доступны после прохождения восьмой ночи:
 Слепой режим (Blind mode) — игрок ничего не видит, кроме чёрного экрана (не показывается даже время), и ему нужно только на слух определять, где находятся аниматроники, и отбиваться от них. Является самым сложным, но проходимым испытанием в игре.
 Бешеный Фредди (Mad Freddy) — Фреддлы появляются на кровати с самой большой скоростью в игре, игроку очень часто приходится светить на них, чтобы не появился Кошмарный Фредди.
 Фокси внутри (Instant Foxy) — Кошмарный Фокси (или Мангл) изначально находится у игрока в шкафу.
 Весь кошмар (All nightmare) — режим, во время действия которого активен только Кошмар или Кошмарная Марионетка, не зависимо от того, какую ночь проходит игрок (в любую ночь).

После прохождения каждого режима по отдельности на 7-ой ночи, в главном меню появляется маленькая красная экстра-звезда, после прохождения 7-ой ночи с одновременно включёнными Blind mode и All nightmare или одновременно включёнными Blind mode, Instant Foxy, и Mad Freddy — голубые экстра-звёзды. Также на пятой ночи два часа будет нападать Кошмарный Фредбер или Кошмар.

Рецензии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт разработчика

Квесты Point-and-click
Игры для Android
Игры для iOS
Игры для Nintendo Switch
Игры для PlayStation 4
Игры для Windows
Игры для Xbox One
Компьютерные игры 2015 года
Приквелы компьютерных игр
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Five Nights at Freddy’s